El Sportklub Sturm Graz es un equipo de fútbol austríaco, con sede en la ciudad de Graz, Estiria, que juega en la Bundesliga de Austria. El club fue fundado en 1909 y sus colores son el blanco y negro.

Hasta ahora, el Sturm Graz ha ganado el Campeonato de fútbol austríaco en tres oportunidades (1998, 1999 y 2011) y ha participado varias veces en la UEFA Champions League y en la Copa de la UEFA bajo el mando de Ivica Osim.

Estadio 

 También conocido como estadio UPC-Arena.
 En 1997 el estadio de fútbol paso a llamarse estadio Arnold Schwarzenegger, en honor al actor originario del país centroeuropeo. En enero del año 2006 el estadio cambió su nombre, ya que el actor entonces gobernador de California dijo estar a favor de la pena de muerte, y su popularidad sufrió mucho en su país natal por las ejecuciones realizadas en California.

Uniforme

Titular

Suplente

Alternativo

Jugadores

Plantilla 2022/23

Números retirados 

3 -  Günther Neukirchner (1989–2006)
7 -  Mario Haas (1993–2012)

Entrenadores

Palmarés

Torneos nacionales 

 Bundesliga de Austria (3): 1998, 1999, 2011
 Copa de Austria (5): 1996, 1997, 1999, 2010, 2018
 Supercopa de Austria (3):' 1996, 1998, 1999
 Campeonato Amateur de Austria (1): 1934
 Campeonato Regional de Styria (11): 1921, 1923, 1925, 1934, 1936, 1937, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949
 Copa de Styria (9): 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949

Torneos internacionales (1) 
 Copa Intertoto de la UEFA (1): 2008

Participación en competiciones de la UEFA

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Web oficial 
 Sturm Graz en UEFA.COM
 Sturm Graz en EUFO.DE 
 Sturm Graz en Weltfussball.de 
 Sturm Graz en Transfermarkt 
 Sturm Graz en Football Squads.co.uk 
 Sturm Graz en National Football Teams.com 
 Sturm Graz en Football-Lineups.com 
 Noticias sobre el Sturm Graz  
 soccerway.com

SK Sturm Graz